T peut faire référence à :
Lettre T, la  lettre et  consonne de l'alphabet latin.

Arts et culture 
 T, la règle d'architecte ;
 T, un supplément de l'édition du Week-End du International Herald Tribune, il est consacré au monde du luxe.
 T est un magazine édité par le quotidien américain The New York Times et consacré à la mode vestimentaire ;
 Mister T., le pseudonyme d'un acteur américain.
 T, le pseudonyme d'une chanteuse américaine.

Sciences

Unités 
 T (téra) est le préfixe du Système international d'unités signifiant 10, soit mille milliards (un billion en échelle longue).
 T est le symbole du tesla, l'unité de mesure d'induction magnétique du Système international.
 t est le symbole de la tonne ().

Biologie 
 Lymphocytes T se distinguent des lymphocytes B.
 T, la thymine dans la transcription d'une chaîne d'ADN ; 
 T, la thréonine dans la transcription d'une chaîne polypeptidique ;
 Onde T, l'onde de repolarisation des ventricules cardiaques en électrocardiographie.

Phonétique 
 [t] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne occlusive alvéolaire sourde.
 [ʈ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne occlusive rétroflexe sourde.

Physique - Chimie 
 t est le nom de variable généralement choisi pour représenter le temps.
 T est le nom de variable généralement choisi pour représenter la température thermodynamique ;
 T est (comme H) le symbole chimique du tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène.

Statistique 
 Test t, un test d'hypothèse largement utilisé pour la comparaison de valeurs moyennes de deux échantillons.

Autres 
 T, code de la Thaïlande, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Ford T, une voiture vendue à plus de quinze millions d'exemplaires entre 1908 et 1927 ;
 Barrer le T, une manœuvre de combat naval ;
 Ticket t+, un titre de transport de la RATP ;
 Enveloppe T, une enveloppe prépayée par une entreprise pour accompagner un courrier de réponse prépayé ;
 « The T », surnom de la Massachusetts Bay Transportation Authority.
 Cleo T., nom d'artiste d'une artiste, musicienne et compositrice française.
 T-Groep, une compagnie offrant des services RH en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne.

Notes et références

Notes

Références